John McCarthy (informaticus), een Amerikaans informaticus;
John McCarthy (Australisch ambassadeur);
John McCarthy (politicus), een politicus uit Nebraska;
John McCarthy (taalkundige), een Amerikaans taalkundige;
John McCarthy (American football), professioneel American Footballspeler;
John McCarthy (voetballer), Amerikaans voetballer;
John McCarthy (ijshockey), ijshockeyer.